Полуось:
 вал ведущего моста автомашины, передающий крутящий момент от дифференциала на колесо
 OS/2, сленговое название операционной системы
 Полуось, понятие в геометрии (Луч)
 Большая полуось эллипса, понятие в геометрии и орбитальной механике